День Сухопутных войск:

 , — День Сухопутных войск (отмечается ежегодно 1 октября).
 , — День Сухопутных войск (отмечается ежегодно 12 декабря).